A Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségét a közgyűlés választja meg. Közgyűlést törvényi előírás, az Alapszabály - soros- és rendkívüli - szerint kell illetve lehet tartani.

Az elnökség összetétele
Főtitkár: Berzi Sándor

Elnökségi tagok: 
dr. Bozóky Imre, Balázs András, Fülöp Ferenc, Hamar László, Horváth Cs. Attila, Illés János, Klement Tibor, Kutasi Róbert, Makray Balázs, Mezey György, Nemes Ferenc, Ofella Zoltán, Puhl Sándor, Orell Zsolt.

2000-ben
Főtitkár: Berzi Sándor

Elnökségi tagok: 
dr. Bozóky Imre, Puhl Sándor, Annus Vince, Balázs András, Fa Sándor, Fekete Miklós, Ferencz Gyula, Frank Tamás, dr. Kamarás István, Klement Tibor, Kovács Attila, Lázár Lajos, Makray Balázs, dr. Mezey György, Szilvási József.

Források 
 Hornyák Lajos: A labdarúgás játékszabályai (Labdarúgó játékvezetők kézikönyve) - HOT-FIVE Kft. 2002  
 Thaly Zoltán: 100 éves a Magyar Labdarúgó Szövetség - 2000. Az MLSZ és a Szókincs Kiadó 

Magyar Labdarúgó-szövetség